Красу́ський:
 Красуський Іван Адамович (1866—1937) — український хімік, інженер-технолог.
 Красуський Костянтин Адамович (1867—1937) — хімік-органік, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент Всеукраїнської Академії Наук.
 Красуський Михайло — автор брошури «Древность малороссийского языка» (1880), псевдолінгвістичного характеру.
 Красуський Олег Олександрович — полковник, учасник Другої світової війни.
 Єжи Красуський — польський історик.

Красуська 
 Красуська Анна Адамівна (1854—1941) — перша в Росії жінка — професор анатомії.

Див. також 
 Красуцький